Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.

У фіналі Штеффі Граф перемогла Марі П'єрс з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  'Штеффі Граф (переможниця)
  Марі П'єрс (фінал)
  Яна Новотна (півфінал)
  Іва Майолі (півфінал)
  Жюлі Алар (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (чвертьфінал)
  Каріна Габшудова (чвертьфінал)
  Сабін Аппельманс (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Open Gaz de France 1995 Draw

1995
Тур WTA 1995